Příjmení Simmons nosí více osobností:

 Dan Simmons (* 1948) – americký spisovatel
 Earl Simmons (* 1970), známější jako DMX
 Gene Simmons (* 1949) – americký baskytarista a zpěvák
 Henry Simmons (* 1970) – americký herec
 J. K. Simmons (* 1955) – americký herec
 Jean Simmonsová (1929–2010) – britská herečka
 Jeff Simmons (* 1949) – americký rockový kytarista
 John Simmons Barth (* 1930) – americký spisovatel
 Johnny Simmons (* 1986) – americký herec
 Richard Simmons (* 1948) – americký herec a zpěvák
 Ronald Gene Simmons (1940–1990) – vysloužilý americký voják a sériový vrah
 Sonny Simmons (1933–2021) – americký jazzový saxofonista

ve fikci
 Jemma Simmonsová – postava z fikčního světa Marvel Cinematic Universe